Hnaberd peut faire référence à :
 Hnaberd (Aragatsotn), communauté rurale du marz d'Aragatsotn en Arménie
 Hnaberd (Ararat), communauté rurale du marz d'Ararat en Arménie